Sabag bezeichnet:
 Sabag Holding, Schweizer Unternehmensgruppe des Baufachhandels

Sabag ist der Familienname folgender Personen:
 Fábio Sabag (1931–2008), brasilianischer Schauspieler und Filmregisseur